Да́вид Албаха́ри (; род. , , ) — сербский  ,  еврейского происхождения.

Биография 
Изучал англистику в Белградском университете, переводил В. Набокова, Дж. Апдайка, С. Беллоу, Т. Пинчона, М. Этвуд, С. Кейн, К. Г. Юнга. С 1994 года вместе с семьёй живёт в Калгари (Канада). Проза переведена на английский, французский, немецкий, испанский, голландский, греческий, иврит, польский, украинский и другие языки.

Произведения

Сборники рассказов 
 Porodično vreme / Семейное время (1973)
 Opis smrti / Описание смерти (1982, премия Иво Андрича)
 Drugi jezik / Другой язык (2003)
 Senke / Тени (2006)
 Svake noći u drugom gradu / Каждую ночь в другом городе (2008)

Романы 
 Kratka knjiga / Короткая книга (1993)
 Snežni čovek / Снежный человек (1995)
 Mamac / Приманка (1996, премия журнала НИН)
 Gec i Majer / Гётц и Майер (1998)
 Svetski putnik / Странник по миру (2001)
 Pijavice / Пиявки (2005)
 Ludvig / Людвиг (2007)
 Brat / Брат (2008)
 Kontrolni punkt / Контрольный пункт (2011)

Признание 
Премия Мост Берлин (2006) за роман Приманка, перевод которого был признан в ФРГ лучшей книгой года. Премия Виленицы (2012).

29 июля 2016 г. получает первую награду фестиваля «Друга приказна» (Другая сказка) в Скопье, Македония.

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница 
 «Кафка с белградским сердцем», интервью Давида Албахари
  

Лауреаты премии журнала НИН
Выпускники Белградского университета